«Горица» — название нескольких футбольных клубов:

 «Го́рица» — хорватский футбольный клуб из города Велика-Горицы.
 «Гори́ца» — словенский футбольный клуб из города Нова-Горицы.

См. также 
 «Иванчна-Горица» — словенский футбольный клуб из города Иванчна-Горицы.